Hofeditz ist der Familienname folgender Personen:

 Erhard Hofeditz, deutscher Fußballspieler
 Ralf Hofeditz, deutscher Radrennfahrer